NGC 4493 est une vaste galaxie elliptique située dans la constellation du Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Elle a été découverte par l'astronome allemand Albert Marth en 1865.

À ce jour, une trentaine de mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance semblable, soit , ce qui est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

La galaxie au sud-est de NGC 4493 est PGC 1170468. Sa distance de Hubble est de , soit la même que NGC 4493. Ces deux galaxies forment sûrement une paire physique et si l'on en juge d'après l'image du relevé Pan-STARRS, elles sont probablement en interaction gravitationnelle. La magnitude apparente de PGC 1170468 est égale à 15,7 et il semble qu'elle n'a pas été observée par Marth.

Supernova 
Deux supernovas ont été découvertes dans NGC 4493 : SN 1994M et SN 2004br.

SN 1994M
Cette supernova a été découverte le 29 avril par l'astronome suisse Paul Wild de l'université de Berne. Cette supernova était de type Ia.

SN 2004br
Cette supernova a été découverte le 15 mai par J. Graham et R. J. Foley dans le cadre du programme LOSS (Lick Observatory Supernova Search) de l'observatoire Lick. Cette supernova était de type Ia-p.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 4493 sur le site du professeur C. Seligman

4493
Constellation de la Vierge
Galaxie elliptique
Galaxie en interaction
Objet céleste découvert en 1865
Objet céleste découvert par Albert Marth